gromada Ścinawka Dolna, powiat kłodzki / noworudzki
 gromada Ścinawka Górna, powiat kłodzki / noworudzki
 gromada Ścinawka Średnia, powiat kłodzki / noworudzki

także:

 gromada Ścinawa, powiat wołowski